Padang Luas (Langgam), een plaats in Indonesië
Padang Luas (Tambang), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing